Галинский (Галинская) — фамилия.

 Галинские — польско-русский род, герба Равич. Предок их, Александр Христофорович Галинский, владел поместьями в Ошмянском уезде (1710). Род этот внесен в I часть родословной книги Виленской губернии

Галинский 
 Галинский, Афанасий (в монашестве Авксентий; 1782—1844) — священнослужитель Русской православной церкви, ректор Воронежской духовной семинарии, наместник Киево-Печерской лавры.
 Галинский, Аркадий Романович (1922—1996) — российский спортивный журналист, комментатор, телеведущий, аналитик спорта.
 Галинский, Борис Вениаминович (1909—1975) — советский спортивный журналист, писатель, историк спорта и общественный деятель.
 Галинский, Владимир Иванович (род. 1950) — советский и украинский спортсмен и тренер.
 Галинский, Давыд Абрамович (более известен под псевдонимом Давид Усманов; ум. 2000) — советский поэт-песенник.
 Галинский, Олег Иванович (в монашестве Феофан; 1954—2017) — архиепископ Берлинский и Германский Русской православной церкви, член Межсоборного присутствия Русской Православной Церкви.
 Галинский, Юрий Сергеевич (род. 1926) — русский писатель.

Галинская 
 Галинская, Ирина Львовна (1928—2017) — российский ученый, литературовед, культуролог.
 Галинская, Юлия Николаевна (род. 1988) — украинская спортсменка-паралимпиец (дзюдо).

Примечания